Max Grünbaum ist der Name folgender Personen:

* Max Grünbaum (Orientalist) (1817–1898), deutscher Orientalist und Hebraist
 Max Grünbaum (Unternehmer) (1874–1952), deutscher Unternehmer und Ehrenbürger der Stadt Daun
 Max Grünbaum, Geburtsname von Mutz Greenbaum (1896–1968), deutscher Kameramann und Filmregisseur

Siehe auch:
 Max Grünebaum (1851–1925), deutscher Tuchfabrikant, Kommerzienrat und Ehrenbürger der Stadt Cottbus